Фридрих Лоренц:
 Лоренц, Фридрих (1870—1937) — немецкий лингвист, этнограф и историк.
 Лоренц, Фридрих Карлович (1803—1861) — немецкий и русский историк, педагог.